Abba steht für:

 Abba (Bibel), eine Anrede Gottes im Gebet
 Abba (Äthiopien), Titel der Bischöfe und Patriarchen in der äthiopisch-orthodoxen Kirche
 Abba Seafood, schwedischer Nahrungsmittelkonzern

Orte:
 Abba (Anambra), Kleinstadt im Bundesstaat Anambra, Nigeria 
 Abba (Imo), Kleinstadt im Bundesstaat Imo, Nigeria
 Abba (Georgia), Ort im Irwin County, Georgia, USA
 Abba (Tunesien) (auch Obba), antike Stadt in Nordafrika
 Abba (Zentralafrikanische Republik), Ort in der Zentralafrikanischen Republik

Abba ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Abba Arikha (um 160–247), jüdischer Gelehrter
 Abba bar Abba (3. Jh.), jüdischer Schriftgelehrter
 Bérangère Abba (* 1976) französische Umweltpolitikerin
 Cele Abba (1906–1992), italienische Schauspielerin
 Christopher Shaman Abba (1935–2010), nigerianischer Theologe, Bischof von Yola
 Dimi Mint Abba (1958–2011), mauretanische Musikerin
 Gana Abba Kimet (* 1946), tschadischer Leichtathlet
 Giuseppe Cesare Abba (1838–1910), italienischer Schriftsteller
 Mahamat Seïd Abba (1935–2014), tschadischer Politiker
 Marta Abba (1900–1988), italienische Schauspielerin
 Silvano Abbà (1911–1942), italienischer Moderner Fünfkämpfer
 Yousif Abba (* 1951), irakischer katholischer Erzbischof von Bagdad

ABBA steht für:
 ABBA, schwedische Popgruppe
 ABBA (Album), Album (1975) der gleichnamigen Gruppe
 ABBA – Der Film, Musikfilm (1977) der gleichnamigen Gruppe 
 ABBA (Partei), im Jahr 2021 gegründete politische Partei in Malta

Siehe auch:
 Aba

Abkürzung